Савин-ле-Лак:

 Савин-ле-Лак — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
 Савин-ле-Лак  — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Верхние Альпы.